Чемпионат Великобритании по фигурному катанию (, или , ) — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди фигуристов Великобритании.

Соревнования проходят на трёх уровнях: «взрослые» (), юниоры () и «новички» (). Медали разыгрываются в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду, а также синхронное фигурное катание. Из-за малого количества участников не во все года соревнования проводятся по всем дисциплинам.

Чемпионат Великобритании по фигурному катанию один из старейших в мире. Впервые соревнования прошли в 1903 году. В них мужчины соревновались наравне с женщинами. Соревнования отдельно среди женщин-одиночниц впервые прошли в 1927 году. В 1905 и 1906 годах чемпионом Великобритании становился Генри Торроме, который имел аргентинское гражданство и именно Аргентину представлял на Олимпийских играх 1908 года.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 NISA
 NISA-архив
 
 2009 год Результаты
 2010 год Результаты
 2011 год Результаты